Ел Комите има више значења:

 Ел Комите (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Комите, Атомите (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику